Barnard es un apellido, usualmente usado como nombre, en el idioma inglés, que puede referirse a:

Personas 
 Christiaan Barnard (1922–2001), renombrado cirujano de Sudáfrica.
 Edward Emerson Barnard (1857–1923), un astrónomo de Estados Unidos.

Objetos celestes 
 Estrella de Barnard
 Barnard (cráter marciano)
 Barnard (cráter lunar)